Christian XXX ou Christian (8 de Maio de 1974) é um ator pornográfico. Foi conhecido como Maxx Diesel no início da carreira quando atuava em filmes gays.

Biografia

Vida

Christian nasceu em Burlington, Vermont e logo depois mudou-se para San Antonio, Texas  com sua família. Seus pais eram da Força Aérea dos Estados Unidos,  tendo ele dois irmãos mais novos. Christian estudou na  Tarleton State University e jogou basquete lá por um ano antes de voltar para casa e se transferir para University of Texas at San Antonio e se alistar à equipe de volei da nova  faculdade. Graduou-se em 1997 como bacharel em história. Acabou indo trabalhar como treinador assistente de basquete na University of the Incarnate Word por um ano e, em seguida, na  Northeastern Oklahoma A&M College. Ele voltou para casa para terminar sua pos graduação em educação e teve diversos empregos na area.  Christian viveu em Lake Jackson, Texas e lá treinou basquete e ensinou na Brazoswood High School por 2 anos antes de ir para Las Vegas, Nevada para se tornar um segurança de boates em 2002.

Carreira Pornográfica
Christian namorava a atriz pornográfica Lovette, e atuava em filmes amadores com ela desde 2000. Em 2003, ele contactou o diretor Chi Chi LaRue, na tentativa de adentrar na indústria pornográfica. LaRue, que também era diretora na Falcon Entertainment, questionou se ele poderia filmar produções gays. Christian concordou, já que homens costumam ganhar mais na indústria gay comparada com a heterossexual (cerca de 2.000 dólares por cena). Christian assinou um contrato de exclusividade com a Falcon Studios usando o nome de Maxx Diesel.

Em 2004, começou a atuar em filmes heterossexuais com o nome de "Christian XXX". Seu currículo incluía transexuais e cenas com mulheres e dildos. Ele afirmou em entrevistas que gostou do tempo em que atuou na indústria gay, mas os empregadores da indústria heterossexual dificultou sua atuação na área. Algumas atrizes teriam se recusado a atuar com o ator ao saber de seu passado em filmes gays e com transexuais.

Christian possui um blog sobre sua vida pessoal e artistica chamado Christian Sings the Blues.

Prêmios
 AVN Award de 2007 por Best Group Scene - Fashionistas 2
AVN Award de 2008 como Best Group Scene - Debbie Does Dallas ... Again
2009 AVN Award for Most Outrageous Sex Scene - Night of the Giving Head

Referências

Ligações externas 
 
 
Men Magazine
Podcast Interview at AdultDVDTalk

Atores pornográficos dos Estados Unidos
Naturais de Burlington (Vermont)